Камберланд има више значења:
 Округ Камберланд (Вирџинија), је округ у америчкој савезној држави Вирџинија
 Округ Камберланд (Илиноис), је округ у америчкој савезној држави Илиноис
 Округ Камберланд (Кентаки), је округ у америчкој савезној држави Кентаки
 Округ Камберланд (Мејн), је округ у америчкој савезној држави Мејн
 Округ Камберланд (Пенсилванија), је округ у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Округ Камберланд (Северна Каролина), је округ у америчкој савезној држави Северна Каролина
 Округ Камберланд (Тенеси), је округ у америчкој савезној држави Тенеси
 Камберланд (Вирџинија), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Вирџинија
 Камберланд (Ајова), је град у америчкој савезној држави Ајова. По попису становништва из 2010. у њему је живело 262 становника
 Камберланд (Висконсин), је град у америчкој савезној држави Висконсин
 Камберланд (Индијана), је град у америчкој савезној држави Индијана
 Камберланд (Кентаки), је град у америчкој савезној држави Кентаки
 Камберланд (Мериленд), је град у америчкој савезној држави Мериленд
 Камберланд (Охајо), је град у америчкој савезној држави Охајо
 Камберланд (река), је река која протиче кроз САД
 Камберланд (језеро), је вештачко језеро у САД